

Geografia

Austria 
 Rohrendorf an der Pulkau – frazione di Pulkau, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Rohrendorf bei Krems – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)